Pescarolo ima više značenja:
 Pescarolo, Cremona
 Pescarolo, Padova